Dunbar School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
* Dunbar School (Arizona), NRHP-Nr. 93000740
 Dunbar School (Oklahoma), NRHP-Nr. 84002985

Siehe auch:
 Paul Lawrence Dunbar School